Yancheng (盐城) est une ville de la province du Jiangsu en Chine ;
 Le district de Yancheng (Henan) (郾城) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine ;
 Le district de Yancheng (Taïwan) est un district de ville de Kaohsiung en République de Chine (Taïwan)

Homonymie de toponyme